Травести́ (от  — переодевать) может означать:
 Травести — театральное амплуа, актёр или актриса, исполняющие роль противоположного пола и/или ребёнка;
 Травести — род юмористической (иногда и сатирической) поэзии;
 «Травести» — российский кинофильм 2006 года;
 «Травести» — песня Александра Городницкого;
 «Травести» — пьеса Тома Стоппарда.

См. также